Paulista, en esta enciclopedia, puede hacer referencia a:

Localidades 
 Paulista - municipio brasileño de Pernambuco.
 Avenida Paulista - una de las principales e históricas avenidas de la ciudad de São Paulo.

Otros 

 Paulistas - personas naturales del Estado de São Paulo.

 Paulista - partidario del torero Rafael de Paula.
 Paulista FC - club de fútbol del municipio de Jundiaí, São Paulo.
 Campeonato Paulista de Fútbol - primer torneo de fútbol organizado en Brasil.
 Padres paulistas, una institución religiosa católica.

Lusitanismos